24-й чемпионат Южной Америки по волейболу среди мужчин прошёл с 6 по 8 сентября 2001 года в Кали (Колумбия) с участием 4 национальных сборных команд (финальный турнир). Чемпионский титул в 23-й раз в своей истории и в 18-й раз подряд выиграла сборная Бразилии.

Команды-участницы 
 Колумбия — страна-организатор;
 Бразилия  — победитель предыдущего чемпионата;
 Аргентина, Венесуэла — по итогам квалификации.

Квалификация 
Квалификационный турнир прошёл в августе—сентябре 2001 года. Участники — Аргентина, Боливия, Венесуэла, Гайана, Парагвай, Уругвай, Чили.

Южная группа 
31.08—2.09. Ранкагуа (Чили)

 31 августа: Парагвай — Чили 3:2; Аргентина — Уругвай 3:0 (25:14, 25:17, 25:17).
 1 сентября: Чили — Уругвай 3:-; Аргентина — Парагвай 3:0 (25:14, 25:11, 25:14).
 2 сентября: Парагвай — Уругвай 3:-; Аргентина — Чили 3:0 (25:17, 25:7, 25:8).

Северная группа 
31.08—2.09. (Венесуэла)

Итоги 
По итогам квалификации путёвки в финальный турнир получили победители групповых турниров — Аргентина и Венесуэла.

Система проведения чемпионата 
4 команды-участницы провели однокруговой турнир, по результатам которого определена итоговая расстановка мест.

Результаты 

 6 сентября: Бразилия — Венесуэла 3:0 (25:14, 25:18, 25:15); Аргентина — Колумбия 3:0 (25:21, 25:21, 25:21).
 7 сентября: Аргентина — Венесуэла 3:0 (25:17, 25:20, 25:17); Бразилия — Колумбия 3:0 (25:15, 25:12, 25:16).
 8 сентября: Бразилия — Аргентина 3:0 (25:21, 25:19, 25:16); Венесуэла — Колумбия 3:0 (25:23, 25:23, 25:21).

Итоги

Положение команд

Призёры 
 : Джоване Гавио, Энрике Рандоу, Маурисио Лима, Жилберто Годой Фильо (Жиба), Андре Насименто, Сержио Сантус, Андерсон Родригис, Налберт Битенкурт, Густаво Эндрес, Родриго Сантана, Рикардо Гарсия, Данте Амарал. Тренер — Бернардо Резенди.

 .

 .

Индивидуальные призы 
 MVP:  Жилберто Годой Фильо (Жиба)
 Лучший связующий:  Маурисио Лима
 Лучший нападающий:  Налберт Битенкурт
 Лучший блокирующий:  Уго Конте
 Лучший защитник:  Пабло Меана
 Лучший на подаче:  Жилберто Годой Фильо (Жиба)

Ссылки 
 Архив волейбольных результатов

Чемпионаты Южной Америки по волейболу среди мужчин
2001 год в волейболе